Qashqai bezeichnet:
 ein in Iran ansässiges turksprachiges Nomadenvolk, siehe Qaschqai
 den Nissan Qashqai, eine Mischung aus SUV (Sports Utility Vehicle) und Kompaktwagen der Marke Nissan